Eguren puede hacer referencia a:

 José María Eguren (1874-1942), poeta, escritor, periodista y fotógrafo peruano.
 Alicia Eguren (1924-1977), escritora y periodista peronista argentina, esposa de John Cooke; fue asesinada por la dictadura de Videla.
 José Antonio Eguren (1956-), arzobispo peruano, de la controvertida asociación católica Sodalicio de Vida Cristiana.
 Juan Carlos Eguren (1965-), abogado, mercadotecnista y político peruano, miembro del Partido Popular Cristiano.
 Sebastián Eguren (1981-), futbolista uruguayo nacionalizado sueco.